La Bête Humaine ist der französische Originaltitel

des Romans Die Bestie im Menschen von Émile Zola.
des auf dem Roman basierenden Films Bestie Mensch von Jean Renoir.